Corsa (Arctiidae) — género de borboleta noturna
Córsega
Língua corsa 

Modelos de automóvel
 Chevrolet Corsa
 Opel Corsa

Ver também
Corça — Capreolus capreolus; animal da família dos cervídeos
Corçà — ; município da Catalunha, Espanha